Pina steht für:

 Pina (Film), deutscher Kinofilm über die Choreographin Pina Bausch von Wim Wenders (2011)
 Pina (Fluss), Fluss in Weißrussland
 Pina (Algaida), Ortsteil der Gemeinde Algaida, Mallorca, Spanien
 Pina (Mugu), Ort im Distrikt Mugu, Nepal

Familienname:
 Alfred Pina (1887–1966), französischer Bildhauer
 Antonio Pereira Pina Neto (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Claudia Pina (* 2001), spanische Fußballspielerin
 Daniel Bautista Pina (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Francisco Pina Polo (* 1959), spanischer Althistoriker
 Hélio Sanches Pina († 1979), osttimoresischer Unabhängigkeitskämpfer
 Jayla Pina (* 2004), kapverdische Schwimmerin
 João Pina (* 1981), portugiesischer Judoka
 Joaquim Pina Moura (1952–2020), portugiesischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Jorge Pina (* 1977), spanischer Fechter
 José Salomé Pina (1830–1909), mexikanischer Maler
 Juan Bautista Pina (1907–?), argentinischer Sprinter
 Kevin Pina (* 1997), kapverdischer Fußballspieler
 Manuel António Pina (1943–2012), portugiesischer Journalist und Schriftsteller
 Marcial Pina (* 1946), spanischer Fußballspieler
 Rui de Pina (1440–1521), portugiesischer Chronist (Cronista-mor) und Diplomat
 Tomás Pina (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Troy Pina (* 1999), kapverdischer Schwimmer

Vorname:
 Kurzform von Giuseppina (Vorname)
 Pina Bausch (1940–2009), eigentlich Philippina oder Philippine Bausch, deutsche Tänzerin
 Pina Carmirelli (1914–1993), italienische Violinistin
 Pina Cei (eigentlich Giuseppina Casini; 1904–2000), italienische Schauspielerin
 Pina Cipriotto (1911–1986), italienische Turnerin
 Pina Kühr (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Pina Menichelli (1890–1984), italienische Theater- und Stummfilmschauspielerin
 Pina Picierno (* 1981), liberale italienische Politikerin

Siehe auch:
 Piña
 Pinna